Tyrell ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Tyrell (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Denning Tyrell (* 1976), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Hartmann Tyrell (* 1943), deutscher Religionssoziologe
 Henry Tyrell-Smith (1907–1982), irischer Motorradrennfahrer
 Josh Tyrell (* 1990), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Karl Tyrell (* 1981), jamaikanischer Fußballschiedsrichter
 Marcel Tyrell, deutscher Ökonom
 Soozie Tyrell (* 1957), US-amerikanische Geigerin, Sängerin und Komponistin

Siehe auch:
 Tyrrell (Begriffsklärung)